Кармен () — муниципалитет в Мексике, штат Кампече, с административным центром в городе Сьюдад-дель-Кармен. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Carmen муниципалитет заимствовал у одноимённого острова, получившего его в честь Богоматери Кармельской, так как в день её почитания 16 июля, в 1717 году с этого острова были изгнаны и разгромлены пираты.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 14,9 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Ла-Пальмира находится на высоте 79 метров.

Кармен граничит с другими муниципалитетами штата Кампече: на северо-востоке с Чампотоном, на востоке с Эскарсегой и Канделарией, на западе с Палисадой, на западе и юге он граничит с другим штатом Мексики — Табаско, а на северо-западе берега муниципалитета омывает Мексиканский залив.

Учреждение и состав 
1 января 1916 года, по указу губернатора, на территории штата были образованы муниципалитеты, в числе которых и Кармен. В 1991 году от него был отделён муниципалитет Эскарсега, а в 1998 году отделён муниципалитет Канделария.

По данным 2020 года в его состав входит 782 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 16,7 %;
 промышленность и строительство — 27,1 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 52,8 %;
 безработные — 3,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,7 %;
 водоснабжение: 73,6 %;
 водоотведение: 97,2 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Кампече
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Кампече